Ста́лино — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Сталино — прежнее название села Гейчекенд Гёйгёльского района.

Белоруссия 
 Сталино — до 1961 года название агрогородка Октябрь Буда-Кошелёвского района Гомельской области.
Сталино — до 1962 года название посёлка Мирный в Гомельском районе Гомельской области.

Казахстан 

 Сталино — прежнее название села Ортабулак в Жарминском районе Восточно-Казахстанской.

Россия 
 Сталино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
Сталино — бывшее село в Сакском районе Крыма, ныне в составе села Червонное.
 Сталино — до 1962 г. название села Раздольное Родинского района Алтайского края.
 Сталино — до 1962 г. название села Садовое в Быковском районе Волгоградской области.
 Сталино — до 1963 г. название деревни Конёво в Вашкинском районе Вологодской области.
 Сталино — до 1963 г. название деревни Малиновка в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Сталино — до 1962 г. название деревни Заречное Сысольского района Коми.
 Сталино — до 1962 г. название посёлка Ошарово в Эвенкийском районе Красноярского края.
 Сталино — до 1961 г. название посёлка Володарского в Ленинском районе Московской области.
 Сталино — до 1962 г. название села Заречное Арзамасского района Нижегородской области.
 Сталино — до 1962 г. название села Сосновка в Ливенском районе Орловской области.
 Сталино — до 1962 г. название хутора Курганный в Орловском районе Ростовской области.
 Сталино — до 1963 г. название деревни Коммуна в Вяземском районе Смоленской области.
 Сталино — до 1962 г. название выселка Малые Шигали в Урмарском районе Чувашии.
 Сталино — до 1961 г. название деревни Нижние Кунаши в Цивильском районе Чувашии.

Туркмения 
 Сталино — до 1961 года название посёлка Мургап Мургапского этрапа Марыйского велаята.

Узбекистан 
 Сталино — до 1962 г. название города Шахрихан Шахриханского района Андижанской области.

Украина 
 Сталино — с 1924 по 1961 год название города Донецк Донецкой области.
 Сталино — до 1961 г. название села Чкаловка Верхнеднепровского района Днепропетровской области.
 Сталино — прежнее название села Дерсово в Тельмановском районе Донецкой области.
 Сталино — до 1961 г. название села Воскресенка Бурынского района Сумской области.
Сталино — до 1961 г. название села Знаменка в Ивановском районе Одесской области.
 Сталино — до 1961 г. название села Познанка Первая Любашевского района Одесской области.
Сталино — до 1962 г. название села Прогресс в Балаклейском районе Харьковской области.
Сталино — до 1962 г. название села Свитанок в Чугуевском районе Харьковской области.
 Сталино — до 1961 г. название села Подольское в Летичевском районе Хмельницкой области.

Объекты, названные в честь Иосифа Сталина